Лайм:

Ботаника 
 Лайм — одно из названий некоторых видов растений рода Цитрус семейства Рутовые:
  — лайм кислый
  — каффир-лайм
  — лайм сладкий
  — лайм персидский
  — лайм пальчиковый
 Испанский лайм () — растение рода Меликоккус семейства Сапиндовые.
 Лайм — плоды лаймов.

Топоним 
 Лайм — залив, часть Ла-Манша.

 Великобритания
 Лайм-Риджис — маленький город в графстве Дорсет.
 Лайм-Рок — названия исторического района и гоночной трассы в городе Солсбери.
 Лайм-стрит — улица Лондона.
 Ньюкасл-андер-Лайм — неметрополитенский район в графстве Стаффордшир.
 Ньюкасл-андер-Лайм — город, административный центр одноимённого района.

 США
 Лайм — тауншип в округе Блу-Эрт штата Миннесота.
 Лайм-Лейк — тауншип в округе Марри штата Миннесота.
 Лайм-Виллидж — статистически обособленная местность штата Аляска.
 Олд-Лайм — город в округе Нью-Лондон штата Коннектикут.
 Олд-Лайм — художественная колония в одноимённом городе штата Коннектикут.

Персоналии 
 Лайм, Дэвид (наст. имя — Жорди Кубино Бермехо; род. 1966) — каталонский певец, автор песен и модель.

Организации 
 «Лайм» () — канадская синти-поп-группа 1980-х годов.
 «Лайм» () — армянский телеканал.

Разное 
 Лайм — цвет, оттенок между жёлтым и зелёным.

См. также 
 
 Лаймы
 
 Болезнь Лайма